Гребени () — упразднённая в 2005 году деревня Баженовского сельсовета Бирского района Республики Башкортостан. С 2008 года, после упразднения Баженовского сельсовета, находится на территории Бахтыбаевского сельсовета.

География 
Находился на автодороге от Баженово в Бахтыбаево, вблизи впадения в главную реку района Белую её притока Бирь.

Географическое положение 
Расстояние до (на 1 января 1969):
 районного центра (Бирск): 16 км,
 центра сельсовета (Баженово (Бирский район)): 6 км,
 ближайшей ж/д станции (Загородная): 95 км.

История 
Происходит, как указывает О. В. Тугузбаева, от названия горы Гребени, которое, в свою очередь, от «гребень — верхний край, верхушка чего — либо» (Тугузбаева О. В. Словарь топонимов города Бирска и Бирского района Республики Башкортостан. — Уфа, 2011. — 75 c. С.40).

Закон «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населённых пунктов, переносом административных центров» от 20 июля 2005 года № 211-з., ст.1 гласил:

4. Упразднить следующие населённые пункты:
….
10) в Бирском районе:

а) деревню Гребени Баженовского сельсовета;

б) село Дубровка Осиновского сельсовета;

в) деревню Елгашево Маядыковского сельсовета

Население 
На 1 января 1969 года проживали 52 человека; преимущественно русские.

Транспорт 
Стоит на автодороге «Баженово — Верхнелачентау» (идентификационный номер 80 ОП МЗ 80Н-171). Остановка общественного транспорта «Гребени».

Литература 
 Башкирская АССР : административно-территориальное деление на 1 января 1969 года : [справочник / ред. А. И. Захаров]. — Изд. 5-е. — Уфа : Башкирское книжное издательство, 1969. с. 348—430. С. 97

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Бирского района
Населённые пункты, упразднённые в 2005 году